Zdobywca – film z 1939 roku
 Zdobywca – film z 1956 roku